Alfred Tarski — lógico, matemático e filósofo polonês
Paradoxo de Banach–Tarski — teorema
13672 Tarski — asteroide

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos